7
Die 2. Tennis-Bundesliga der Herren wurde in der Saison 2007 zum siebten Mal ausgetragen. Sie wurde in die 2. Bundesliga-Nord und -Süd aufgeteilt, in der jeweils neun Mannschaften um den Aufstieg in die Erstklassigkeit kämpften.

Spieltage und Mannschaften

Nord

Abschlusstabelle

Mannschaftskader

Ergebnisse

Süd

Abschlusstabelle

Mannschaftskader

Ergebnisse

Siehe auch 
 2. Tennis-Bundesliga (Damen) 2007
 2. Tennis-Bundesliga (Herren 30) 2007

Weblinks 
 Webauftritt des DTB (Ergebnisdienst)

Einzelnachweise 

2007
Tennissaison 2007